Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
 Acadèmia de Ciències Francesa
 Acadèmia de Ciències de Cuba
 Acadèmia de Ciències de Rússia
 Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, d'Espanya